Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1994 fand in Altenberg in Deutschland statt. Im Gegensatz zu den Bob-Weltmeisterschaften wurde im Olympiajahr eine Skeleton-Weltmeisterschaft durchgeführt, weil Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer noch keine olympische Disziplin war. Der Schweizer Gregor Stähli gewann den WM-Titel vor einem österreichischen Quartett aus Titelverteidiger Andy Schmid, Franz Plangger, Christian Auer und Michael Grünberger.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 

1994
Sportveranstaltung 1994
Sportveranstaltung in Altenberg (Erzgebirge)
Skeleton (Deutschland)